Journal Square-33rd Street (PATH Route), een treindienst die overdag wordt uitgevoerd door PATH
 Journal Square-33rd Street (via Hoboken), een treindienst die 's nachts en in het weekend wordt uitgevoerd door PATH